Леошки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Леошки — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Леошки — деревня в Браславском районе Витебской области.